Die Erste Division 2006/07 war die 104. Auflage der ersten belgischen Fußball-Liga. Sie begann am 28. Juli 2006 und endete am 19. Mai 2007. Der RSC Anderlecht verteidigte seinen Titel und wurde zum 29. Mal in seiner Vereinsgeschichte Belgischer Meister.

Teilnehmer

Vereine im Überblick 
18 Mannschaften spielten in der Saison 2006/07. Zwölf Vereine kamen aus Flandern, vier Vereine aus der Wallonie und zwei Vereine aus der Brüsseler Region.

Aufsteiger 
REAC Mons war der einzige Aufsteiger aus der zweiten Division, da Lierse SK die Abstiegs-Playoffs gegen Zweitligavereine aus der Saison 2005/2006 gewann und damit die Klasse hielt.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation

Die Meistermannschaft des RSC Anderlecht 
(In Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Yves Vanderhaeghe (10/-) und Serhat Akın (7/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielles Archiv der Jupiler League
 Spieltage und -daten auf rsssf.com

Fußballsaison 2006/07